Turzo bezeichnet:
 alternativ die Kaufmannsfamilie Thurzo

Turzo ist der Familienname von
 Syed Reshed Turzo (* 1990), bangladeschischer Fußballspieler